Cimon of Kimon is de naam van:
Kimon I, Atheens aristocraat en vader van Miltiades;
Kimon II, kleinzoon van de vorige en strategos te Athene;
Kimon van Cleonae, een beroemd schilder uit Cleonae;
Kimon, een kunstenaar die versierde koppen maakte (Athen., XI p. 781, e.);
Cimon en Pero, de vader en dochter die voor de Caritas Romana stonden;
Kimon Georgiev, een Bulgaars politicus en militair;
Kimon: stichting Kinderhulp Mondiaal.